Persoon
 Pjotr Kropotkin

 Plaats
 Kropotkin (kraj Krasnodar), een stad in kraj Krasnodar